

Pessoas
David Edward Hughes
Howard Hughes
John Hughes
Mark Hughes

Localidades

Hughes (Santa Fé)

Hughes (Alasca)
Hughes (Arkansas) 
Condado de Hughes

Outros
Medalha Hughes
Hughes Aircraft - Empresa Aeroespacial.

Desambiguação